Bundestagswahlkreis 58 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Oberhavel – Havelland II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Uckermark – Barnim I (2009)
 Bundestagswahlkreis Oberhavel – Havelland II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Euskirchen – Erftkreis II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Erftkreis II (1976)
 Bundestagswahlkreis Köln-Land (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Bremen-West (1949 bis 1961)